En las semifinales de la Copa de Oro de la Concacaf 2013, realizada en Estados Unidos, participaron cuatro equipos.  Éstos se distribuyeron en dos parejas  de acuerdo a los cruces previamente definidos en el sorteo del torneo y a los resultados obtenidos por las selecciones en los cuartos de final. Cada pareja se enfrentó en un único partido de 90 minutos, los cuales por definirse dentro del tiempo regular no fue necesario jugarse la prórroga ni tiros desde el punto penal.

Enfrentamientos

Resultados 

Los dos equipos ganadores clasifican la Gran Final del torneo.

Véase también 
Copa de Oro de la Concacaf 2013

Copa de Oro de la Concacaf 2013